Шаванте:
 Шаванте (язык) — язык семьи же.
 Шаванте (народ) — народ, живущий в Южной Америке.